Марьино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области России. Входит в состав сельского поселения Сиземского, с точки зрения административно-территориального деления — в Сиземский сельсовет.

География

Географическое положение 
Расстояние до районного центра Шексны по автодороге — 33,1 км, до центра муниципального образования Чаромского по прямой — 8 км. Ближайшие населённые пункты — Малый Овинец, Романниково, Поляна, Уварово, Сизьма, Зверинец.

История

Население 

По переписи 2002 года население — 16 человек.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Деревня доступна автотранспортом по автодороге 19-25ОПМЗ19Н-070.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Шекснинского района